Раухала () — финская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Раухала, Калерво (1930—2016) — финский борец.
 Раухала, Отто (род. 1995) — финский хоккеист.
 Раухала, Паулийна — финская писательница.
 Раухала, Пекка (род. 1960) — финский борец.
 Раухала, Райне (род. 1963) — шведский хоккеист.
 Раухала, Юкка (род. 1959) — финский борец вольного стиля.

Топоним 
 Раухала — посёлок в Лахденпохском районе Карелии.